Бервинский () — польская фамилия. Известные носители:

 Бервинский, Рышард (1819—1879) — польский поэт эпохи романтизма.
 Бервинский, Феофил (1823—1865) — польский историк, педагог.